Воинское звание:
 Главный маршал рода войск
 Главный маршал Франции